Галина Андреєва ( 1985, Одеса) — володарка титулів конкурсів краси з Одеси. Вона блондинка. Вчилася в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова на спеціальністі менеджер зовнішньо-економічної діяльності. Жила з мамою, яка працювала лікарем. Виграла конкурс «Міс Одеса». Вона отримала звання «Міс Україна — Земля» 2007 року та брала участь у конкурсі «Міс Земля» 2007 року у Манілі (Філіппіни), де була визнана Miss Pageant Cafe Earth-2007. Також вона посіла звання Друга Віце-міс та Міс глядацьких симпатій, виграла три конкурси глядацьких симпатій — журналу «Главред», і «Наталі», і каналу «Інтер») на конкурсі «Міс Україна» 2007 року. Займалася благодійністю — разом із фондом «Дорога до дому» допомагала у реабілітації 30 дітям-безпритульникам, проводила з ними заняття. Автолюбитель, має синій Мерседес, подарований коханою людиною, з якою знайомі з першого класу, але зустрічатися з ним стала лише на четвертому курсі університету. Захоплюється фотографуванням. Любить танцювати.

Примітки 

Міс Україна — Земля
Переможці конкурсів краси
Українські переможці конкурсів краси
Учасниці конкурсів краси